Огло́блин''' —російське прізвище.  Жіноча форма — Оглоблина.

Відомі носії 

 Оглоблин Олександр Петрович (1899–1992)
 Микола Оглоблин (1902–1957)

Див. також 
 Оглоблін